Vatrene ulice može značiti:
Vatrene Ulice (glazbeni sastav, Split) - splitski heavy metal sastav
Vatrene ulice (glazbeni sastav, Zagreb) - zagrebački rock sastav
Vatrene ulice (1984.) - akcijski film